Okręty US Navy o nazwie USS „Marie”
 Pierwszy USS „Marie” (SP-100) był okrętem patrolowym. W służbie od czerwca 1917 do sierpnia 1919 roku.
 Drugi USS „Marie” (SP-1260) był okrętem patrolowym. W służbie od października 1917 do stycznia 1919 roku.

Marie